Фторид циркония
 Фторид циркония(II) — соединение состава ZrF2.
 Фторид циркония(III) — соединение состава ZrF3.
 Фторид циркония(IV) — соединение состава ZrF4.